Il doppio del torneo di tennis Next Generation Hardcourts 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Xavier Malisse e Olivier Rochus ha battuto in finale Simon Aspelin e Todd Perry 7-6 (7-5), 6-4

Teste di serie
 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (secondo turno)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (secondo turno)
 Xavier Malisse /  Olivier Rochus (campioni)
 Simon Aspelin /  Todd Perry (finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Next Generation Hardcourts 2005
ATP Tour 2005